Владимир Семёнович Середенко () — советский и казахстанский шахматист, международный мастер (1997).

Чемпион Казахской ССР 1966, 1977 и 1989 гг.

В составе сборной Казахской ССР участник трех Спартакиад народов СССР (1967, 1975, 1979), Всесоюзной Олимпиады (1972), командного первенства СССР (1969).

В составе сборной Казахстана участник 30-й олимпиады в Маниле и победитель 10-го командного чемпионата Азии в Куала-Лумпуре.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Казахстана